Brigid Kosgei (1994), Keniaans langeafstandsloopster, houdster wereldrecord marathon
 Paul Malakwen Kosgei (1978), Keniaans langeafstandsloper
 Daniel Kosgei (1986), Keniaans langeafstandsloper
 Reuben Kosgei (1979), Keniaans midden- en langeafstandsloper
 Japhet Kosgei (1968), voormalig Keniaans langeafstandsloper
 Salina Kosgei (1976), Keniaans langeafstandsloopster
 Barnabas Kosgei (1986), Keniaans langeafstandsloper
 Stephen Kosgei Kibet (1986), Keniaans langeafstandsloper
 Hosea Kipyego Kosgei (1990), Keniaans langeafstandsloper
 Christopher Kosgei (1974), voormalig Keniaans steeplechaseloper
 Michael Kosgei Rotich (1982), Keniaans langeafstandsloper
 Benjamin Kimutai Kosgei (1971), Keniaans langeafstandsloper